Denes nad Makedonija (, zu Deutsch „Heute über Mazedonien“) ist der Titel der nordmazedonischen Nationalhymne. Autor des Textes war der Schriftsteller Vlado Maleski, der Autor der Musik war Todor Skalowski. Das Lied wurde 1943 geschrieben. 1948 wurde das Lied zur offiziellen Hymne der Demokratischen Republik Mazedonien, im Verband der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawiens erklärt. Nach der Gründung einer unabhängigen Republik Mazedonien im Jahr 1991, wurde das Lied 1992 zur offiziellen Hymne des Landes erklärt.

Im Laufe der Zeit wurde der Originaltext verändert. Deshalb gibt es heute zwei Versionen des Liedes. Im Gegensatz zum Originallied wurden die Namen von Nikola Karew und Dimitar Wlachow gestrichen und durch Dame Gruew ersetzt.

Aktuelle Hymne

Siehe auch 
 Marsch der mazedonischen Revolutionäre
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 

 Audio-Stream der Nationalhymne Nordmazedoniens (Real Player; 0 kB)

Nationalhymne
Nationales Symbol (Nordmazedonien)
Lied 1943